Wang Xiao (1968) – politico cinese
Wang Xiao (1979) – calciatore cinese
Wang Xiao (1992) – calciatore cinese